Buddy Holly est un chanteur, guitariste et compositeur américain de rock'n'roll.

 Buddy Holly, un album de Buddy Holly sorti en 1958 ;
 Buddy Holly, un album du groupe de rock britannique The Hollies sorti en 1980 ;
 Buddy Holly, une chanson du groupe de rock américain Weezer sortie en 1994.